Bamber kan som auktorsförkortning betyda:

 Roger N. Bamber
 Ruth C. Bamber
 Charles Bamber

Robotskapade auktorsförkortningar